Název Bukovec má více obcí:
 1) Bukovec (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Bukovec (zámek) – zámek v okrese Plzeň-jih
 2) Bukovec (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Bukovec (okres Myjava) – obec v okrese Myjava na Slovensku
 Bukovec (okres Košice-okolí) – obec v okrese Košice-okolí na Slovensku

… nebo částí obcí:
 3) Bukovec (Kamenný Újezd) – část obce Kamenný Újezd v okrese České Budějovice
 4) Bukovec (Plzeň) – část statutárního města Plzně v okrese Plzeň-město
 Bukovec (hradiště) – pravěké a raně středověké hradiště na okraji Plzně
 5) Bukovec (Dubá) – část města Dubá v okrese Česká Lípa
 Bukovec – zaniklá osada, část obce Mikulovice v okrese Jeseník

… nebo vrcholů:
 Bukovec (Šumava) – vrch (1099 m n.m.) na Šumavě severovýchodně od Borových Lad v okrese Prachatice
 6) Bukovec (Jizerské hory) – hora (1005 m n.m.) v okrese Jablonec nad Nisou
 Bukovec (Drahanská vrchovina) – vrch západně od Blanska v okrese Blansko
 Bukovec (Rakovnická pahorkatina) (589 m n.m.) – vrch v Žihelské pahorkatině, severozápadně od Bílova v okrese Plzeň-sever
 Bukovec (579 m n.m.) – vrch jihovýchodně od Krásněvsi v okrese Žďár nad Sázavou
 Bukovec (554 m n.m.) – vrch západně od Krašovic v okrese Příbram
 Bukovec (499 m n.m.) – vrch jihozápadně od Tožic v okrese Benešov
 Bukovec (610 m n.m.) – vrch severozápadně od Zvolenovic v okrese Jihlava

… nebo zvláště chráněných území:
 12) Bukovec (přírodní rezervace, okres Frýdek-Místek) – přírodní rezervace v okrese Frýdek-Místek
 Bukovec (přírodní rezervace, okres Jablonec nad Nisou) – přírodní rezervace v okrese Jablonec nad Nisou

Související články 
 Buková
 Buková hora
 Bukovina

Externí odkazy